13-е Игры Юго-Восточной Азии прошли с 8 по 17 декабря 1985 года в Бангкоке (Таиланд). В них приняли участие спортсмены из 8 стран, которые соревновались в 18 видах спорта.

Виды спорта 
 Бадминтон
 Баскетбол
 Бокс
 Боулинг
 Водные виды спорта
 Волейбол
 Дзюдо
 Конный спорт
 Лёгкая атлетика
 Настольный теннис
 Парусный спорт
 Сепак такро
 Стрельба
 Стрельба из лука
 Теннис
 Тяжёлая атлетика
 Футбол
 Хоккей на траве

Итоги Игр

Ссылки 
 13-е игры Юго-Восточной Азии

1985